Премія «Сатурн» за найкращий анімаційний фільм (раніше «Сатурн» за найкращу анімацію) — категорія кінопремії «Сатурн», що вручається Академією наукової фантастики, фентезі і фільмів жахів (англ. Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films). Вперше запропонована в 1978 році, вдруге в 1982 році і щорічно вручається з 2002 року.

Це одна з найстаріших нагород серед анімаційних фільмів. Цю нагороду отримували шістнадцять разів, у тому числі дев'ять разів кінокомпанія Pixar .

Переможці та номінанти

Перші роки

2000-ті

2010-ті

2020-ті

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт нагород Сатурна
 Нагороди Сатурна на IMDb
Нагороди, засновані 1978
Премії за найкращий анімаційний повнометражний фільм
Сатурн (премія)